Aldegundes de Baviera (Würzburg, Regne de Baviera 1823 - Munic 1914 ) fou una princesa de Baviera que va esdevenir duquessa consort del Ducat de Mòdena.

Orígens familiars 
Va néixer el 19 de març de 1823 a la ciutat de Würzburg sent filla del rei Lluís I de Baviera i Teresa de Saxònia-Hildburghausen. Fou neta per línia paterna del també rei Maximilià I Josep de Baviera i Maria Guillermina de Hessen-Darmstadt, i per línia materna de Frederic I de Saxònia-Altenburg i Carlota de Mecklenburg-Strelitz.

Fou germana de Maximilià II de Baviera; Matilde de Baviera, casada amb Lluís III de Hessen-Darmstadt; Leopold de Baviera i el rei Otó I de Grècia.

Núpcies i descendents 
Es casà el 30 de març de 1842 a la ciutat de Munic amb el futur duc Francesc V de Mòdena, fill de Francesc IV de Mòdena i Maria Beatriu de Savoia. D'aquesta unió nasqué:
 Anna d'Àustria-Este (1848-1849) 

Amb la pèrdua del Ducat de Mòdena per part del seu marit el 1859 després del plebiscit que decidí la seva incorporació al Regne de Sardenya-Piemont durant la Unificació italiana s'establí a Viena i Munic, on morí el 28 d'octubre de 1914. Posteriorment fou enterrada a la Cripta imperial de Viena.

Enllaços externs 

  http://genealogy.euweb.cz/wittel/wittel7.html

Prínceps de Baviera
Casa de Wittelsbach
Ducs de Mòdena
Persones de Würzburg
Morts a Munic